Кастельянос-де-Сапардьель () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 12,7 км². Население — 103 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Авилы